Емелья́нова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Емельянова, Валентина Игнатьевна (1922—между 2002 и 2006) — передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Емельянова, Дарья Игоревна (род. 1987) — российский кинорежиссёр, продюсер.
 Емельянова, Инесса Евгеньевна (более известна под фамилией Коркмаз; род. 1975) — советская, российская и азербайджанская волейболистка.
 
 Емельянова, Клавдия Михайловна (1912—1990) — советская легкоатлетка и лыжница.
 Емельянова, Ксения Ильинична (1912—1992) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Емельянова, Надежда Михайловна (род. 1966) — востоковед, кандидат исторических наук.
 Емельянова, Наталья Александровна (род. 1974) — советская и российская футболистка.
 Емельянова, Нина Петровна (1912—1998) — пианистка.
 Емельянова, Олеся Владимировна (род. 1979) — детский писатель и педагог, изобретатель; сценарист, поэт, драматург.
 Емельянова, Полина Александровна (1907—1983) — актриса, лауреат Сталинской премии.
 
 Емельянова, Юлия Ивановна (род. 1987) — украинская футболистка. Двойные фамилии 
 Емельянова-Павлова, Елизавета Ивановна (1910—1993) — советская спортсменка (хоккей с мячом).

 Топоним 
 Емельянова — деревня в Брянской области.

 См. также 
 
 
 
 
 Емельяновское